Frimousse peut désigner :

Frimousse, un périodique publié par les Éditions de Chateaudun de 1959 à 1972. 
 Un smiley

Homonymie